Chop Shop – film del 2007 diretto da Ramin Bahrani
London Garage (Chop Shop: London Garage) – serie TV britannica
Chop Shop Records – casa discografica con sede in California